Меркурьево — название населённых пунктов в России:

 Меркурьево — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Меркурьево — бывшая деревня в Верещагинском районе Пермской области.